Diplo peut désigner :
 le DJ américain Diplo ;
 Le Monde diplomatique surnommé « Le Diplo » ;
 la ville du Pakistan,  ;
 le jeu Diplomatie pour tous les joueurs réguliers ;
 un diplodocus.